Арістобул з Кассандрії — давньогрецький історик.
 Арістобул I — цар Юдеї  в 104−103 рр. до н. е.
 Арістобул II — юдейський цар з династії Хасмонеїв
 Арістобул III — син Александра Янная II, брат Маріамни, другої дружини Ірода.
 Арістобул (син Ірода Великого), Арістобул IV — син Ірода Великого та його другої дружини Маріамни.
 Арістовул (апостол від 70) — єпископ Врітанійскій (Британський).